Nermin Delić (Bugojno, 12. srpnja 1995.) je bosanskohercegovački književnik i liječnik.

Životopis 
Kao učenik generacije, 2014. godine je završio srednju medicinsku školu u Jajcu, a 2020. godine i medicinski fakultet u Sarajevu i tako stekao zvanje doktora medicine.  2013. godine, s nepunih osamnaest godina, predstavljao je svoju državu u Sjedinjenim Američkim Državama, zahvaljujući povjerenju koje mu je ukazala američka ambasada, u sklopu „Youth Leadership Program“ –a. Tako je, radeći s osobljem Baracka Obame (Luis Ortega, Ivan Barron,...), stekao je certifikat i znanje koje primjenjuje u svojoj državi. Prije punoljetsva je osnovao i online balkanski kontest poezije, Mili Dueli, kojim gradi linije prijateljstva među pjesnicima regiona. U lipnju, 2018. godine, aplicirao je svoj projekt "Mili Dueli - online balkanski kontest poezije" na EYA festival u Salzburg (Austrija) i u kategoriji povezivanja kultura (Connecting culture) ušao u pet najboljih projekata ovog panevropskog festivala.  Član je Jajačkog akademskog kluba.

Bibliografija 
 Okrutne miljenice, digitalna zbirka poezije (Nova Poetika, Beograd, 2012.)
 Pjesnikove bjeline, zbirka poezije (Polaris, Novi Sad, 2013.)
 Rustemov Ah, zbirka poezije (Kultura snova, Zagreb, 2014.)

Pored toga, zastupljen je u nekolicini zbornika više autora, širom Balkana. Recenzent njegove posljednje knjige je poznati bh pisac, dr Nura Bazdulj Hubijar. U zadnje dvije godine se rade prevodi njegovih djela na slovenski, makedonski, talijanski, engleski i poljski jezik.

Nagrade 
 2010. godine, drugo mjesto na Šopovim Danima na Plivi (Jajce, Bosna i Hercegovina), Pjesma: Poeziju nigdje nećemo naći, ako je ne nosimo u sebi;
 2011. godine, drugo mjesto na konkursu IK Nova Poetika (Beograd, Srbija);
 2012. godine, prvo mjesto na Šopovim danima na Plivi (Jajce, Bosna i Hercegovina), Pjesma: Bosanski Amanetnik;
 2012. godine, treće mjesto Šopovim danima na Plivi (Jajce, Bosna i Hercegovina), Pjesma: Svemirski pohodi;
 2013. godine, nagrada IK Polaris (Novi Sad, Srbija), štampanje knjige;
 2017. godine, nagrada „Najljepša ljubavna pjesma“ (Mrkonjić Grad, Bosna i Hercegovina), povodom 16. međunarodnog konkursa književnika
2018. godine, drugo mjesto na Internacionalnom kontestu eseja mladih, Goi Peace Foundation i UNESCO za esej „Sweet Duels“ (Tokio, Japan)
2018. godine, nagrada „Genije godine“ na Izboru muškarca godine BiH, SNL magazin  (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
2019. godine, prvo mjesto na „Melničkim večerima poezije“ za pjesmu „Dom“, IK Melnik (Melnik, Bugarska)
2019. godine, nagrada „Međunarodni pjesnik godine“ na Međunarodnoj manifestaciji za literaturu, umjetnost i kulturu „Planetopija“, Akademija Euroart (Štip, Sjeverna Makedonija)

Članak u Forbesu 
U listopadu, 2018. godine, američki Forbes na svom portalu je objavio članak o njegovoj borbi protiv govora mržnje na Balkanu ostvarenu kroz vlastiti projekt "Mili Dueli".  Autor članka Tudor Mihailescu navodi kako mladi aktivisti koriste digitalnu tehnologiju za liječenje bolnih ratnih rana i obnovu zdravog društvenog tkiva, a kao primjer navodi Mile Duele, najpopularniji online kontest poezije na prostoru bivše Jugoslavije.

Izvori 

Bošnjački književnici
Životopisi, Bugojno